Лас Амакас има више значења:

 Лас Амакас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Амакас (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Амакас (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Амакас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Амакас (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Амакас, Километро 5 (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику